jungle – gatunek muzyczny
 Jungle – brytyjska niezależna wytwórnia muzyczna
 Jungle – brytyjski zespół muzyczny nominowany w 2014 roku do Mercury Prize
 Jungle – film z 2000 roku, reż. Ram Gopal Varma
 Jungle 2 Jungle – film z 1997 roku, reż. John Pasquin

Zobacz też 

 
 
 The Jungle